Катастрофа АНТ-9 под Наро-Фоминском — авиационная катастрофа самолёта АНТ-9, произошедшая в Наро-Фоминском районе Московской области в воскресенье 12 июля 1931 года.

Катастрофа 
Самолёт перевозил военную комиссию во главе с заместителем начальника штаба РККА В. К. Триандафилловым, а пилотировал опытный лётчик  Было раннее утро и стоял туман, но Рыбальчук принял решение лететь в такую погоду (по некоторым данным, из самолюбия). Полёт при этом проходил на малой высоте. В районе платформы Алабино самолёт зацепил деревья, после чего упал на землю и разрушился, а все находящиеся на борту люди — 3 пассажира и 5 членов экипажа — погибли.

Погибшие 
Пассажиры:
 — заместитель начальника штаба РККА
 — начальник Управления механизации и моторизации РККА, автор трудов по организации и боевому применению бронетанковых войск
 — помощник начальника сектора управления Штаба РККА
Экипаж:
  — командир корабля
  — лётчик отряда особого назначения
  — авиатехник 
  — авиатехник 
  — лётчик-наблюдатель

См. также 
 Катастрофа АНТ-7 под Подольском

Примечания 

События 12 июля
Июль 1931 года
Наро-Фоминский район
1931 год в Московской области
Авиационные происшествия с ПС-9
Авиационные происшествия в России 1931 года
Авиационные происшествия в Московской области
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий